Spojení písmen S a B může mít různé významy:

SB
 SB – kód ISO 3166-2 pro Šalomounovy ostrovy
 SPZ okresu Sabinov
 SPZ chorvatského města Slavonski Brod
 Označení spirální galaxie s příčkou
 Służba Bezpieczeństwa – bývalá polská tajná policie
 Sound Blaster – skupina zvukových karet
 snowboard – „prkno“ pro jízdu na sněhu
 Karosa SB – typ československého autobusu ze druhé poloviny 50. let 20. století
 Bachelor of Science – anglosaský akademický titul bakalářského stupně 
 anglická zkratka pro sousloví surface barrier – povrchová bariéra
 Sonnebornův–Bergerův systém – pomocné hodnocení v šachových turnajích
 Südbahn (Jižní dráha) – dopravní společnost za Rakouska-Uherska
 Tupolev SB-2 – sovětský bombardér z období 2. světové války

Sb
 antimon (z latinského Stibium) – chemický prvek

Sb.
 Sbírka zákonů České republiky

.sb
 .sb – internetová doména nejvyššího řádu pro Šalomounovy ostrovy

sb
 značka pro stilb – starší měrná jednotka jasu

Zkratky
Značky